

Cinema e televisione 
 The Writing on the Wall – cortometraggio del 1897 diretto da Walter D. Welford
 The Writing on the Wall – cortometraggio del 1910 diretto da Barry O'Neil
 The Writing on the Wall – cortometraggio del 1915 diretto da James W. Horne
 The Writing on the Wall – film del 1916 diretto da Tefft Johnson

Musica 
 The Writing on the Wall – singolo degli Iron Maiden del 2021